Brightman ist der Nachname folgender Personen:

 Edgar Sheffield Brightman (1884–1953), amerikanischer Philosoph
 Frank Edward Brightman (1856–1932), anglikanischer Liturgiewissenschaftler
 John Brightman, Baron Brightman (1911–2006), britischer Jurist
 Sarah Brightman (1960), englische Sopranistin

Siehe auch:
 Breitman